San Potito puede referirse a:

 Potito, mártir cristiano, venerado como santo por la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa.
 San Potito Ultra, municipio de la provincia de Avellino, en la Campania, (Italia).
 San Potito Sannitico, municipio de la provincia de Caserta, en la Campania, (Italia).